Евгений Евгеньевич Шелагин (по другим данным — Шилагин, 1910, Санкт-Петербург, Российская империя — 13 декабря 1942, Миллерово, СССР) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Родился в 1910 году (по другим данным — 1911) в Санкт-Петербурге в футбольной семье. Средний из братьев Шелагиных (старший — Борис, младший — Валентин). В 12 лет был принят по конкурсу в детскую футбольную школу ленинградского «Динамо», с 1931 года стал выступать за команду мастеров «Динамо», играл за сборную Ленинграда. В чемпионатах СССР выступал за ЦДКА (1936), ленинградские «Спартак» (1938) и «Зенит» (1940). 16 июня 1938 года стал первым футболистом в истории чемпионатов СССР, забившим 5 мячей в одном матче («Спартак» — «Буревестник» Москва).

С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Казань вместе с другими футболистами ленинградского «Зенита», работал на оптическом заводе. Был призван в Красную Армию и направлен в 110-ю танковую бригаду 18-го танкового корпуса. Участник Сталинградской стратегической наступательной операции.

Механик-водитель танка сержант Е. Е. Шелагин умер 13 декабря 1942 года в госпитале, ранения получил в бою за город Миллерово. Похоронен в Миллерово.

Семья 
Жена — Ольга Васильевна Шелагина
Дочь — Надежда Евгеньевна Хрусталева (Шелагина)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 К. Есенин. Рекорд Евгения Шелагина / Журнал «Футбол». 21 мая 1967 года, № 21 (365)
 Пента-трюкачи

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Танкисты Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны